

Architettura 
 Torre del Mangia – torre civica in piazza del Campo a Siena

Geografia 
 Mangia – frazione del comune di Sesta Godano in provincia della Spezia

Persone 
 Devis Mangia  – allenatore di calcio italiano, ct della nazionale maltese
 Dharma Mangia Woods – attrice, giornalista e modella italiana